Steinwender ist der Familienname folgender Personen:

 Angelus Steinwender (1895–1945), österreichischer Geistlicher und Widerstandskämpfer
 Arno Steinwender (* 1976), österreichischer Spieleautor
 Clemens Steinwender (* 1971), österreichischer Kardiologe
 Daniel Steinwender (* 1998), österreichischer Fußballspieler
 Dieter Steinwender (* 1955), ehemaliger Chefredakteur der Fachzeitschrift Computerschach und Spiele
 Hans Steinwender (1898–1991), österreichischer Politiker (VdU)
 Leonhard Steinwender (Politiker), Salzburger Landtagsabgeordneter, Franzenbauer in Lasaberg
 Leonhard Steinwender (1889–1961), österreichischer Theologe, Widerstandskämpfer und Autor
 Markus Steinwender (* 1971), österreichischer Schauspieler und Regisseur
 Michael Steinwender (* 2000), österreichischer Fußballspieler
 Otto Steinwender (1847–1921), österreichischer Politiker
 Pascal Steinwender (* 1996), deutscher Fußballspieler